Дискография 21 Savage состоит из двух студийных альбомов, одного совместного альбома, двух микстейпов, двух мини-альбомов и 23 синглов (в том числе 15 в качестве приглашенного исполнителя).

Альбомы

Студийные альбомы

Совместные студийные альбомы

Микстейпы

Мини-альбомы

Синглы

В качестве ведущего исполнителя

В качестве приглашенного исполнителя

Другие песни в чартах

Гостевое участие

Музыкальные видео

Продюсерская дискография

2016 
21 Savage и Metro Boomin — Savage Mode

 03. «X» (при участии Future)

2017 
21 Savage — Issa Album

 02. «Bank Account»

Примечания

Комментарии

Источники 

21 Savage
21 Savage
21 Savage